Адиль-Герей:

 Адиль-Герей I Музаффар — кумыкский правитель, шамхал Тарковский (1609-после 1614)
 Адиль-Герей II (ум. 1732) — кумыкский правитель, шамхал Тарковский (1719—1726)

См. также 
 Адиль-Гирей